Александр Сергеевич Тумасян (9 февраля 1955, Абхазская ССР) — советский и российский футбольный тренер.

Биография 
С отличием окончил ГЦОЛИФК. В 1976—1990 годах работал в ростовском спортивном интернате № 10 (позже — Училище олимпийского резерва). За время работы в интернате удостаивался званий «лучший тренер СССР по работе с молодежью» (1981/82), «лучший тренер России по работе с молодежью» (1985/86), «заслуженный тренер России» (1986).

С января по май 1991 — тренер ростовского СКА при главном тренере Викторе Бондаренко. В течение следующих полутора лет — главный тренер команды. В первой половине 1993 года — главный тренер «Торпедо» Таганрог. В сезоне 1993/94 тренировал катарский клуб «Эр-Райян». С 1996 по 2004 год вновь был главным тренером СКА. Затем работал главным тренером в клубах «Динамо» Ставрополь (2006),  (Финляндия, 2006—2007), «Жемчужина-РУДН» Сочи (2012), «Сочи» (2015), тренером в сборной Абхазии (2014).

Сыновья Денис (род. 1985), Сергей (род. 1990) и Александр (род. 1992) также футболисты. Есть младший сын (род. 2008/2009).

Примечания

Ссылки 
 «ЛУЧШЕ СЛЫТЬ ДУРАКОМ, ЧЕМ ПРОДАЖНЫМ». ИНТЕРВЬЮ С ТРЕНЕРОМ НЕСКОЛЬКИХ СБОРНИКОВ, ОТЦОМ ТРЕХ ФУТБОЛИСТОВ

Тренеры ФК СКА Ростов-на-Дону
Тренеры ФК «Эр-Райян»
Тренеры ФК «Динамо» Ставрополь
Тренеры ФК «Сочи» (2013—2017)
Футбольные тренеры СССР
Футбольные тренеры России
Выпускники Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма